Fyre steht für:
 Fyre Festival, ein 2017 geplantes Musikfestival, das abgesagt werden musste
 Fyre (Film), eine Dokumentation von 2019 über das Musikfestival
 Fyre Fraud, eine Dokumentation von 2019 über das Musikfestival

Siehe auch:
 Fyr